Heat puede referirse a:
 Heat, película de 1972 dirigida por Paul Morrissey y producida por Andy Warhol.
 Heat, película de 1986 dirigida por Dick Richards y protagonizada por Burt Reynolds.
 Heat, película de 1995 dirigida por Michael Mann y protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer.
 HEAT o High Explosive Anti Tank, un tipo de munición.
 Miami Heat, un equipo de baloncesto de la NBA.
 H.E.A.T, una banda de hard rock sueca.